Østerskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østerskov (Sønder Dalby Sogn) – et areal i Sønder Dalby Sogn
 Østerskov (Thurø Sogn) – et areal i Thurø Sogn
 Østerskov (Trelde Næs) - et areal i Vejlby Sogn
 Østerskov (Tryggelev Sogn) – en bebyggelse i Tryggelev Sogn
 Østerskov (Tversted Sogn) – et areal i Tversted Sogn
 Østerskov (Åstrup Sogn) – et areal i Åstrup Sogn
 Østerskov (Åstrup Sogn) – et areal i Åstrup Sogn
 Østerskov (Silkeborgskovene) - et skovområde syd for Silkeborg

Østerskov kan også henvise til Østerskov Efterskole – en efterskole i Hobro.